Chlupáč ist der Familienname folgender Personen:

 Ivo Chlupáč (1931–2002), tschechischer Geologe und Paläontologe
 Miloslav Chlupáč (1920–2008), tschechischer Bildhauer